Бердыши — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Ворцинского сельского поселения.

В 1945 году начальную школу деревни окончил удмуртский поэт Флор Васильев.

География 
Деревня расположена на высоте 178 м над уровнем моря.

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 11 человек (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района